ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1925—1926 — 32-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 

1925–1926
Фірст Вієнна